Xavier Pascual Fuertes – allenatore di pallamano
Xavier Pascual Vives – allenatore di pallacanestro
Xavier Pascual detto Xavier Escriba – artista vincitore del Prix Fénéon